Jorik Hendrickx (ur. 18 maja 1992 w Turnhout) – belgijski łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Uczestnik igrzysk olimpijskich w Soczi (2014) i Pjongczangu (2018), uczestnik mistrzostw Europy i świata, medalista zawodów z cyklu Challenger Series oraz 3-krotny mistrz Belgii (2010, 2016, 2017).

Jego młodsza siostra Loena (ur. 1999) jest łyżwiarką figurową. 1 lutego 2018 roku publicznie ujawnił się jako gej.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Belgijscy łyżwiarze figurowi
Belgijscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Turnhout
Urodzeni w 1992